DS Techeetah Formula E Team — автогоночная команда из Китая, принадлежащая SECA и выступающая в чемпионате Формула E. Одна из наиболее успешных команд чемпионата — она выиграла два командных титула, а пилоты в её составе трижды становились чемпионами: два раза Жан-Эрик Вернь (сезоне 2017/18, сезон 2018/19) и один раз Антониу Феликс да Кошта (сезон 2019/20)

История 

Команда вступила в Формулу Е после приобретения команды Aguri Formula E Team в 2016 году. В первый состав команды вошли Жан-Эрик Вернь и Цинхуа Ма (англ.), выступавшие за Aguri до продажи команды. В первый год в развитии помогали Renault, что позволило Верню уже во второй гонке, в Буэнос-Айресе, завоевать подиум. После четырёх этапов дебютного сезона вместо Ма в команду подписали бывшего пилота Формулы-1 Эстебана Гутьерреса, однако он провёл ещё меньше гонок — Dale Coyne Racing получили право на выступление в IndyCar Series, куда и отправился Эстебан. Новым пилотом стал француз Стефан Сарразен, который и проездил с командой до конца сезона.

Во втором сезоне вместо француза взяли немца Андре Лоттерера, который завоевал два подиума, а также набрал немало очков, которые пригодились в борьбе за командный трофей в сезоне 2017/18. А Жан-Эрик Вернь выиграл четыре гонки и стал чемпионом всего на второй год выступления команды в чемпионате, но команда проиграла командный титул, который выиграла Audi, обогнав Techeetah всего на два очка.

На третий сезон команда объявила о партнерстве с DS Automobiles, таким образом став заводской командой. Также был сохранен состав пилотов. В сезоне 2018/19 Жан-Эрик Вернь выиграл три гонки и пять раз поднялся на подиум и вновь стал чемпионом серии, став первым и пока единственным двукратным чемпионом. Андре Лоттерер два раза финишировал на втором месте. При этом команде удалось взять командный трофей. По окончании сезона Андре Лоттерер покинул команду, чтобы присоединиться к новой команде Porsche.

В четвертом сезоне вместо Андре Лоттерера к команде присоединился португалец Антониу Феликс да Кошта. В сезоне 2019/20 Антониу Феликс да Кошта выиграл три гонки и шесть раз поднялся на подиум, что позволило ему стать чемпионом досрочно за две гонки до конца сезона. Жан-Эрик Вернь выиграл одну гонку и три раза поднялся на подиум. Успешные результаты команды позволили ей вновь завоевать командный трофей в этом сезоне.

В сезоне 2020/21 команда сохранила состав. Жан-Эрик Вернь выиграл одну гонку и еще один раз поднялся на подиум. Антониу Феликс да Кошта одержал одну победу и три раза поднялся на подиум. В итоге команда заняла третье место в командном зачёте.

Результаты 

Заметки

 G — пилот показал быстрейшее время в групповом этапе квалификации.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт команды

Автогоночные команды Китая
Команды Формулы E
Автогоночные команды